Sée steht für:

 Sée, ein Fluss in Frankreich

Sée ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Sée (1864–1936), französischer Wirtschaftshistoriker
 Léon Sée (1877–1960), französischer Fechter

Siehe auch:

 See (Begriffsklärung)